Burst bezeichnet
 einen Berggipfel in der Schweiz, siehe Burst (Berg);
 ein Gras, das auf Schweizer Almen wächst: die aufrechte Trespe (Bromus erectus). Sie erzeugt die dort typische „Burst-Wiese“.
 eine Teilgemeinde des belgischen Erpe-Mere, siehe Burst (Flandern);
 vom englischen Begriff für: „Ausbruch“, „Platzen“ oder „Häufung“ allgemein das mehrfache, gebündelte Auftreten eines Ereignisses. Davon abgeleitet in verschiedenen Bereichen:
 In der PAL-Norm das Signal zur Synchronisierung des Farbträgers;
 in der elektromagnetischen Verträglichkeit einen energiearmen, hochfrequenten Störimpuls, der beim Schalten induktiver Stromkreise entsteht;
 in der Analogmesstechnik ein diskretes Paket Sinusschwingungen fester Frequenz, siehe Burst-Signal;
 eine schwedische Metal-Band, siehe Burst (Band);
 ein astronomisches Ereignis wie z. B. Gammablitz (gamma-ray burst) und Fast Radio Burst.

Siehe auch:
 Burstfehler oder Bündelfehler, in der Informationstechnik eine gebündelt auftretende Störung einer Signalübertragung;
 Burstmodus oder Burstfire, ein Betriebsmodus in verschiedenen Bereichen, siehe Begriffsklärung Burstmodus.